Nixon je příjmení, které nosí více různých osobností:

 Cynthia Nixonová (* 1966) – americká herečka
 Greg Nixon (* 1981) – americký atlet, běžec
 Kimberley Nixonová (* 1985) – britská herečka
 Lewis Nixon (1918–1995) – americký důstojník 
 Marni Nixon (1930–2016) – americká zpěvačka
 Pat Nixonová (1912–1993) – manželka Richarda Nixona
 Richard Nixon (1913–1994) – americký politik, 37. prezident Spojených států amerických
 Nixonova doktrína
 Robyn Nixon (1995–2010) – americká sebevražedkyně